Länkning kan avse:

 Länkning (mekanik) – en hopsättning av kroppar 
 Länkning – en eller flera objektfiler kombineras till en exekverbar fil, se länkare

Se även
 Hyperlänk